Puppets of Fate – film del 1912 diretto da Frank Powell
Puppets of Fate – cortometraggio del 1916 diretto da Lawrence B. McGill
Puppets of Fate – film del 1921 diretto da Dallas M. Fitzgerald
Puppets of Fate – film del 1933 diretto da George A. Cooper